Dæmonens bjerg er bind 41 i serien Sagaen om Isfolket af den norske forfatter Margit Sandemo. Bogserien blev udgivet fra 1982 til 1989. Bogserien er en familiesaga, der følger slægten Isfolket gennem århundreder.

Handlingen 

Isfolket samler alle både levende og døde fra isfolkets slægt hos Tula. Tula har ikke uventet levet sammen med sine tre dæmoner på dæmonens bjerg, efter at hun sporløst forsvandt. Alle får mulighed for at fortælle deres historie, bl.a. også meget tidlige slægtninge som er fra før Tengel den gode og Siljes tid. Disse fortællinger forklarer nogle af de ting, som er sket gennem tiderne og ruster slægten til den forestående kamp mod den onde Tengel.

Hovedpersoner

De ramte og de udvalgte 

Tidligere onde ramte, som er blevet vundet over på den rigtige side: *

De nulevende og deres hjælpere

Se også 
 Heksemesteren (bogserie)
 Lysets rige

Sagaen om Isfolket
Bøger af Margit Sandemo
Litteratur i 1988